Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il girone organizzato dal comitato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 2008-09 partecipano 16 squadre:
 12 hanno mantenuto la categoria: Azzanese, Casarsa, Gonars, Fincantieri, Manzanese, Monfalcone, Muggia, Palmanova, Sevegliano, Tolmezzo, Torviscosa e Tricesimo
 2 sono state retrocesse dalla Serie D : Sarone e Rivignano
 2 sono state promosse dalla Promozione : Fontanafredda e San Luigi (vincitrici dei gironi). Nessuna dai play-off

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Play-off nazionali 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| promossa in Serie D: Aquanera
|-

Primo turno

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dal Muggia che in finale ha battuto 3-1 il Fontanafredda.

Bibliografia 
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine

Collegamenti esterni 
 
 

Friuli